Alessandro Marangoni (pianista)
Alessandro Marangoni (economista)
Alessandro Marangoni (funzionario) – prefetto di Milano e già Vice capo vicario della polizia di Stato